La Route est le titre de plusieurs œuvres :

Littérature 
 La Route (1907), paru également sous le titre Les Vagabonds du rail, autobiographie de Jack London ;
 La Route, roman de Cormac McCarthy ;
 Sur la route, roman de Jack Kerouac.

Cinéma 
 La Route, un film soviétique d'Aleksandr Stolper (1955),
 La Route, film français de Jean-François Bizot sorti en 1975 ;
 La Route (Jol), film kazakh de Darezhan Omirbaev sorti en 2001 ;
 La Route (The Road), film américain de John Hillcoat sorti en 2009, inspiré du roman du même nom de Cormac McCarthy cité plus haut.

Ne pas confondre avec 
 Sur la route (The search, ‘Tshol ba, Xunzhao zhimei gengdeng), film tibétain de Pema Tseden sorti en 2009, évoquant la culture tibétaine traditionnelle qui disparaît.
 Sur la route (On the Road), film américain de Walter Salles sorti en 2012, inspiré du roman du même nom de Jack Kerouac, cité plus haut.

 Télévision
 La Route, série télévisée française diffusée en 1964.
 [[La Route(série télévisée)|La Route Canal Jimmy]], émission française diffusée sur Canal Jimmy.

Musique 
 La Route, disque 45 tours de Michel Corringe.
 En route, une chanson soviétique.

Voir aussi 
 Route Irish, film de Ken Loach sorti en 2009
 

Homonymie de titre